Christian Ramírez puede referirse a:

 Christian Ramírez Díaz (1978-), exfutbolista mexicano;
 Christian Ignacio Ramírez Sánchez (1993-), futbolista mexicano.